WEMA steht für:
 Werkzeugmaschinenfabrik Glauchau, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Glauchau
 Werkzeugmaschinen Fabrik Aschersleben, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Aschersleben, heute Schiess
 WEMA Vogtland Technology, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Plauen
 Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Zerbst, heute EMAG
 Auerbach Maschinenfabrik, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Auerbach/Vogtl., heute Ersoma
 WEMA Zeulenroda, ehemaliger deutscher Werkzeugmaschinenhersteller aus Triebes, siehe Triebes #Geschichte
 WEMA Saalfeld, ehemaliger deutscher Hersteller numerischer Steuerungen in Saalfeld

Abkürzung